Lichte steht für: 
 Lichte, Ortsteil von Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Lichte (Fluss), Nebenfluss der Schwarza im Thüringer Schiefergebirge
 Lichte Porzellan, Unternehmen in Thüringen
 Lichte Trough, Tiefseerinne im Weddell-Meer, Antarktis

Personen: 
 August Lichte (1902–1978), deutscher Motorenbauer, Flugmotorenkonstrukteur
 Bernd Lichte (* 1952), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Bernhard Lichte (* 1955), deutscher Journalist
 Erika Lichte (1900–1947), deutsche Schriftstellerin
 Erika Fischer-Lichte (* 1943), deutsche Theaterwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hannes Lichte (* 1944), deutscher Physiker
 Heinrich Lichte (1910–1988), deutscher Geodät
 Hugo Lichte (1891–1963), deutscher Tonfilmtechniker, Begründer der "physikalischen Meeresakustik"
 Jan de Lichte (1723–1748), flämischer Räuber und Bandenanführer
 Jan-Moritz Lichte (* 1980), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rosemarie Lichte (1954–2019), deutsche Juristin und Autorin

Siehe auch:
 lichte Höhe (Messgröße im Bauwesen)
 lichte Breite (Hohlraummaß)
 Lichten (Begriffsklärung)
 Lichter (Begriffsklärung)
 Licht (Begriffsklärung)